

Струково — село, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Струково — присілок, Тарногський район, Вологодська область